Pokalturneringen i ishockey 2017-18 var den 26. udgave af den danske pokalturnering i ishockey for mandlige klubhold. Turneringen blev arrangeret af Danmarks Ishockey Union og afviklet under navnet Metal Cup på grund af et sponsorat fra Dansk Metal. På grund af det udvidede antal af kampe for holdene i Superisligaen, der var blevet udvidet fra 10 til 11 hold, var antallet af deltagende hold i forhold til den foregående sæson blevet reduceret fra tolv til fire, og de første 20 spillerunder af Superisligaen 2017-18 fungerede som kvalifikation til turneringen, således at ligaens fire bedst placerede hold efter 20 runder, Herning Blue Fox, Odense Bulldogs, Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates, kvalificerede sig til turneringen.

Kampene blev afviklet den 19. og 20. januar 2018 i Jyske Bank Boxen i Herning og fungerede samtidig som en generalprøve på VM i ishockey 2018.

Turneringen blev vundet af Aalborg Pirates, som i finalen besejrede Rungsted Seier Capital med 5-2, og som dermed vandt titlen for første gang under det navn. Men det var anden gang, at en eliteoverbygning på AaB Ishockey vandt pokaltitlen - første gang var i sæsonen 2006-07.

Format 

Turneringen har deltagelse af fire hold:
 De fire bedst placerede hold i Superisligaen 2017-18 efter 20 spillerunder: Herning Blue Fox, Odense Bulldogs, Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates.

Turneringen afvikles som et final 4-stævne, hvor alle kampene spilles i Jyske Bank Boxen i Herning i dagene 19. - 20. januar 2018.

Resultater

Kvalifikation 

Da holdende i Superisligaen 2017-18 havde mødt hinanden to gange, en gang ude og og en gang på hjemmebane, gik de fire bedst placerede hold videre til pokalturneringens semifinaler.

Semifinaler 

De fire hold blev parret i to semifinaler ved lodtrækning uden seedning, og kampene bliver spillet i Jyske Bank Boxen i Herning den 19. januar 2018. De to vindere går videre til finalen.

Finale 

Finalen bliver afgjort i én kamp, der bliver spillet i Jyske Bank Boxen i Herning.

Se også 
 Superisligaen 2017-18
 Divisionen 2017-18

Kilder / eksterne henvisninger 
Faceoff - Datoerne er sat for Metal Cuppens Final4 i Herning (12. august 2017) 
DIU - PM: Hvidovre godkendt! Metal Ligaen udvides fra 10 til 11 hold (3. juni 2017)
Faceoff - METAL FINAL4: Aalborg Pirates VINDER POKALEN! (20. januar 2018)

Noter 

Ishockey i 2018
Pokalturneringen i ishockey